Marc Márquez Alentà (Cervera, 17 februari 1993) is een Spaans motorcoureur. Hij werd in 2010 wereldkampioen in de 125 cc-klasse. In het seizoen 2012 werd Márquez wereldkampioen in de Moto2-klasse. Sinds 2013 rijdt hij in de MotoGP-klasse en werd hier ook al in zijn debuutjaar wereldkampioen.

Carrière
Márquez maakte zijn debuut in de 125 cc op 13 april 2008 tijdens de Grand Prix-wegrace van Portugal. Zijn eerste podiumplaats behaalde Márquez op 22 juni 2008 tijdens de Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië; de eerste overwinning werd behaald tijdens op Mugello op 6 juni 2010. Met overwinningen op achtereenvolgens Silverstone, Assen, Catalonië en de Sachsenring was Márquez de eerste coureur sinds Valentino Rossi in 1997 die vijf races achter elkaar wist te winnen in de 125 cc. Tijdens de laatste race dat jaar op Valencia eindigde hij vierde en pakte daarmee de wereldtitel.

In 2011 stapte Márquez over naar de Moto2-klasse en kwam uit voor het team van Emilio Alzamora. Met zeven overwinningen dat jaar eindigde hij in het kampioenschap op de tweede plaats en 23 punten achterstand op de Duitser Stefan Bradl.

In het seizoen 2012 werd Márquez wereldkampioen in de Moto2-klasse. In het seizoen 2013 maakte hij de overstap naar de MotoGP-klasse. Hij reed voor het Team Repsol Honda, met Dani Pedrosa als teamgenoot. In zijn eerste jaar in de Moto GP werd hij gelijk wereldkampioen. Met zijn 20 jaar werd hij de jongste wereldkampioen in de "koningsklasse" ooit. Hij domineerde vervolgens het seizoen 2014. Marquez boekte tien zeges op rij, waarmee hij het record van Giacomo Agostini evenaarde, en prolongeerde zijn wereldtitel. Samen met zijn broertje Álex Márquez, die het Moto3-kampioenschap won, zorgde hij dat jaar voor een uniek feit, nog nooit eerder werden twee broers in hetzelfde jaar wereldkampioen in hun klasse.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link

Referenties

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur